Буда-Кошелёвская () — станция в городе Буда-Кошелёво Гомельской области. В день через станцию проходят около 20 поездов.

На станции есть одноэтажный вокзал. Интерьер вокзала был недавно обновлён.

Эта станция — одна из самых больших в Гомельской области. Она находится в центре города и к ней легко добраться на автобусе.

Литература 
 

Станции Гомельского отделения Белорусской железной дороги